Чемпионат мира по фигурному катанию 1994 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 1993—1994 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 42 стран и рекордное количество спортсменов 210 фигуристов.

Чемпионат прошёл в городе Тиба (Япония) с 22 по 27 марта 1994 года на арене «Makuhari Messe».

Результаты

Мужчины

Женщины

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы на льду

WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты на eiskunstlauf-ecke.de
 Результаты на pairsonice.net

Фигурное катание в сезоне 1993/1994
Мир1994
Март 1994 года
Международные спортивные соревнования в Тибе